SZH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Senipah (Indonesia)